Amoretti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Amoretti (1758–1807), italienischer Kupferstecher und Drucker
 Carlo Amoretti (1741–1816), italienischer Gelehrter
 Giovanni Vittorio Amoretti (1892–1988), italienischer Literaturhistoriker, Literaturwissenschaftler und Germanist
 Julia Amoretti (* 1935), uruguayische Schauspielerin
 Manuel Apolinario Odría Amoretti (1897–1974), peruanischer General und Politiker
 Maria Amoretti (1756–1787), italienische Juristin, Nichte von Carlo Amoretti
 Ugo Amoretti (1909–1977), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Violeta Amoretti (* 1917), uruguayische Schauspielerin